

Styczeń 2023

Luty 2023

Marzec 2023

Kwiecień 2023

Maj 2023

Czerwiec 2023

Lipiec 2023

Sierpień 2023

Wrzesień 2023

Październik 2023

Listopad 2023

Grudzień 2023